Sapiens ('sabio' en latín) puede hacer referencia a:
 Sàpiens (2002-), revista de divulgación en idioma catalán
 Sapiens: De animales a dioses (2011), libro de Yuval N. Harari
 Homo sapiens, ser humano
 Gaius Laelius Sapiens (siglo II a. C.), político romano
 Gildas Sapiens (496-570), sacerdote católico de Britania
 No confundir con La Sapienza